Oblast je položaj, ki daje pravico do ukazovanja drugim ljudem.

Oblast je lahko tudi:
 oblast (upravna enota)
 Oblast, sura v koranu